Stati Uniti d'America
Kirbyville – villaggio della Contea di Taney, Missouri
Kirbyville – città della Contea di Jasper, Texas